Светско првенство у хокеју на леду 1934. било је 8. по реду такмичење за светског првака у хокеју на леду. такмичење се одржало у периоду од 3—12. фебруара 1934. у Милану у Италији.

Титулу светског првака седми пут у историји освојила је селекција Канаде која је у финалној утакмици победила селекцију САД са 2:1 (након продужетака). Треће место, а уједно и титулу европског првака освојила је селекција Немачке која је такође са 2:1 победила Швајцарску.

На првенству је као и претходних година учествовало 12 екипа.

Учесници 

  Канада
 
 
  Италија

  Мађарска
 
 
 

 
 
  Немачка

Прва рунда 
У првој рунди учествовало је десет селекција подељених у 3 групе (две са по 3 и једна са 4 екипе). Селекције САД (која је бранила титулу са претходног првенства) и Канаде, у такмилење су се укључиле од друге рунде. Пласман у наредну фазу обезбедиле су по две првопласиране селекције из све три групе. Међутим пошто су у групи Ц све три селекције имале идентичан учинак, организациони комитет је одлучио да све три екипе прођу у наредно коло такмичења.

Група А

Група Б

Група Ц

Друга рунда 
У другој рунди је уместо раније предвиђених 8 екипа подељених у две групе, учествовало 9 екипа подељених у три групе. Директан пласман у полуфинале обезбедили су победници све три групе, док су другопласиране селекције наставиле такмичење кроз додатне квалификације за преостало место у полуфинале.

Група Д

Група Е

Група Ф

Разигравање за полуфинале 
Три другопласиране селекције из све три групе друге рунде бориле су се за једно преостало место у полуфиналу. Селекција Мађарске одустала је од даљег такмичења.

Разигравање за пласман 
Селекција Белгије је одустала од даљег такмичења након што је изгубила прву утакмицу од Уједињеног Краљевства са 3:0. Француска одустала без одигране утакмице.

Утакмице за медаље

Коначни пласман

Види још 

 Светско првенство у хокеју на леду

Спољашње везе 
 Комплетни резултати турнира
 -{Duplacey, James . Total Hockey: The official encyclopedia of the National Hockey League. Total Sports. .}-
 -{Podnieks, Andrew . IIHF Media Guide & Record Book 2011. Moydart Press. .}-

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Италији
Спорт у Милану
Спорт у 1934.